Mandeville (Geòrgia), jaciment arqueològic al comtat de Clay, al sud-oest de Geòrgia als Estats Units 
 Mandeville (Eure), municipi francès al departament de l'Eure 
 Mandeville (Louisiana) població dels Estats Units a l'estat de Louisiana
 Mandeville-en-Bessin, municipi francès al departament de Calvados 
 Bernard Mandeville o Bernard de Mandeville (Rotterdam, Països Baixos, 1670– Hackney, Anglaterra, 1733), filòsof, metge, economista, polític i escriptor satíric 
 Gaston Mandeville (1956, Drummondville - 1997, Mont-real), compositor i cantant quebequès 
 John Mandeville (Saint Albans, 1300 - 1372), escriptor